Cieki wodne:
 Clark Fork – rzeka w USA (stany Montana i Idaho)
Miejscowości w USA:
 Clark Fork – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonner
Gminy w USA:
 Clark Fork (ang. Clark Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper